Caen este un oraș în nord-vestul Franței, prefectura departamentului Calvados. Până în 2016, a fost capitala fostei regiune Normandia de Jos. În cripta catedralei din Caen este înhumat William Cuceritorul, regele normand care s-a instalat pe tronul Angliei, teritoriu pe care l-a cucerit de la saxoni în 1066.

Demografie

Educație 
 École de management de Normandie

Vezi și 
 Listă de orașe în Franța

Referințe 

Comune din Calvados